Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям () — международная награда, которую присуждает Высший совет по научным исследованиям (Испания) с 1989 года. Лауреатам вручается золотая медаль. Среди награждённых есть семь лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты премии 
 1989: Мюллер, Карл Александр, София Греческая (королева Испании), Сильвия (королева Швеции), Хокинг, Стивен  
 1990: Леви-Монтальчини, Рита
 1993: Хуан Карлос I
 1999: НАСА
 2000: Eduardo Torroja 
 2002: Ramon Margalef
 2005: Коэн-Таннуджи, Клод
 2006: Визель, Торстен
 2007: Тонегава, Судзуми, Хигер, Алан  
 2008: Глаубер, Рой 
 2012: Льинас Риаскос, Рудольфо 
 2015: Бернелл, Джоселин Белл

Примечания

Ссылки 
 Сайт Высшего совета по научным исследованиям

Премии Испании
Научные награды
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1989 году